Altesse est un prédicat  honorifique adressé à un monarque (prince, duc ou grand-duc d'un État souverain), à un prince ou une princesse d'une maison souveraine ou ayant régné, à un prince ou une princesse appartenant à une maison médiatisée, et à titre exceptionnel à un cardinal.

Il existe différents degrés pour ce prédicat :
 Son Altesse (S.A.) ;
 Son Altesse Illustrissime (S.A.Ill.) ;
 Son Altesse Sérénissime (S.A.S.) ;
 Son Altesse Grand-ducale (S.A.G.D.) ;
 Son Altesse Royale (S.A.R.) ;
 Son Altesse Impériale (S.A.I.) ;
 Son Altesse Impériale et Royale (S.A.I.R.).

Altesse peut aussi désigner :
 altesse, un cépage blanc qui serait originaire de Chypre. Utilisé en Savoie, où on l'appelle aussi roussette de Savoie quand il est vinifié en pétillant ;
 Altesse, une entreprise française spécialisée dans la fabrication et la vente de bijoux.

Voir aussi 
 Sa Majesté